Нарт () — село в Ардонском районе республики Северная Осетия — Алания. Административный центр Нартского сельского поселения.

География 
Расположено в междуречье рек Фиагдон (слева) и Майрамадаг (справа), в 12 км к юго-востоку от районного центра Ардон и в 22 км к северо-западу от Владикавказа.

История 
Селение было основано в 1922 году переселенцами из сёл Даллагкау, Барзикау, Лац и Хидикус в Куртатинском ущелье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ардонского района